Шнейдерман — еврейская фамилия (от  — портной). Известные носители:
 Шнейдерман, Ася Эдуардовна (род. 1968) — русская поэтесса, прозаик и переводчик, художник.
 Шнейдерман, Григорий Борисович (род. 1953) — российский дзюдоист-паралимпиец.
 Шнейдерман, Исаак Израилевич (1919—1991) — российский театровед и театральный критик.
 Шнейдерман, Марк Павлович (1899–1948) – советский организатор кинопроизводства, военный разведчик.
 Шнейдерман, Марк Эммануилович (1898—1981) — белорусский композитор и дирижёр, заслуженный деятель искусств БССР (1940).
 Шнейдерман, Михаил Ефимович (1909—1981) — Герой Советского Союза.
 Шнейдерман, Роза (1882—1972) — американская деятельница социалистического, рабочего и женского движения.
 Шнейдерман, Роман Григорьевич (1947—2010) — советский футболист, советский и украинский футбольный функционер и тренер.

См. также 
 Шнайдерман
 Шнейдеман
 Шнайдер

Примечания